Капела се може односити на:
 Капела (грађевина), мања црква.
 Капела (звезда), најсјајнија звезда у сазвежђу Кочијаш.
 Капела (планина), планински венац у Лици у Хрватској који се дели на Велику и Малу Капелу.
 Капела (хор), хорско певање без музичке пратње.
 Капела (општина), општина у Хрватској у Бјеловарско-билогорској жупанији.
 Дигестор, део лабораторијске опреме.